Saqqarleq bezeichnet:
 Saqqarleq (Bucht), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Saqqarleq (Fjord), Fjord im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Saqqarleq (Gletscher), Gletscher im Distrikt Qasigiannguit, Grönland
 Saqqarleq (Insel, Ilulissat), Insel im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Saqqarleq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Saqqarleq (Sund, Aasiaat), Sund im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Saqqarleq (Sund, Kangaatsiaq), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland